Конституция (Основной закон) Латвийской ССР  1940 года () — основной закон Латвийской ССР, принятый после включения Латвии в состав СССР в 1940 г. Конституция Латвийской ССР принята 25 августа 1940 года 2-й сессией Народного сейма; разработкой её занималась сформированная 23 июля комиссия из 15 депутатов во главе с Жанисом Спуре. Конституция 1940 года была составлена по образцу Конституции СССР 1936 года. Конституция СССР 1936 года была переведена и были внесены неключевые изменения, которые учитывали специфическую ситуацию Латвии. Затем ещё несколько раз вносились изменения. В 1978 году вступила в силу новая конституция.

В изначальной редакции конституция состояла из 119 статей, упорядоченных в 11 главах:
I Общественное устройство
II Государственное устройство
III Высшие органы государственной власти Латвийской ССР
IV Органы государственного управления Латвийской ССР
V Местные органы государственной власти
VI Бюджет Латвийской ССР
VII Суд и прокуратура
VIII Основные права и обязанности граждан
IX Избирательная система
X Герб, флаг, столица
XI Порядок изменения Конституции

Примечания

Литература 

 Latvijas tiesību vēsture (1914—2000. Red. D. A. Lēbers. Rīga: Fonds «Latvijas Vēsture», 2000. ISBN 9984-643-14-X - 299.-310. lpp.

Ссылки 

 Конституция (Основной закон) Латвийской Советской Социалистической Республики Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs 03.10.1940

1940 год в праве
Латвия
Источники права Латвии
Источники права в СССР
1940 год в Латвии